Лорејн Брако (, Бруклин Њујорк, 2. октобар 1954) је америчка глумица. Најпознатија је по улогама Карен Хил у филму Добри момци и др Џенифер Мелфи из HBO-ове телевизијске серије Породица Сопрано.

Филмографија 

|-
|rowspan="2"| 1987 || Детектив и дама || -{Someone to Watch Over Me}- || Ели Киган 
|-
| || -{The Pick-up Artist}- || Карла 
|-
|rowspan="2"| 1989. || || -{Sing}- || госпођица Ломбардо 
|-
| || -{The Dream Team}- || Рајли
|-
| 1990 || Добри момци || -{Goodfellas}- || Карен Хил 
|-
|rowspan="2"| 1991. || || -{Switch (film)}- || Патриша
|-
| || -{Talent for the Game}- || Боби
|-
|rowspan="3"| 1992 || || -{Medicine Man}- ||др Реј Крејн
|-
| || -{Radio Flyer}- || Мери
|-
| || -{Traces of Red}- || Елен 
|-
| 1993. || || -{Even Cowgirls Get the Blues}- || Долорес Дел Руби
|-
| 1994. || || -{Getting Gotti}- || Дајана Ђакалоне
|-
|rowspan="2"| 1995 || || -{Hackers}- || Марго
|-
| Кошаркашки дневници || -{The Basketball Diaries}- || гђа. Керол
|-
| 1999−2007 || Породица Сопрано || -{The Sopranos}- || др Џенифер Мелфи (ТВ)
|-
| 2001 || || -{Riding in Cars with Boys}- || гђа. Тереса Денофрио
|-
| 2005 || || -{My Suicidal Sweetheart}- || Шила
|-
| 2009 || || -{Son of Mourning}- || Леда
|-
| 2022 || Пинокио || -{Pinocchio}- || Софија 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1954.
Америчке глумице
Биографије живих особа